Cinema:
 Fanfan la Tulipa (pel·lícula de 1952), dirigida per Christian-Jaque
 Fanfan la Tulipa (pel·lícula de 2003), dirigida per Gérard Krawczyk
 Música: Fanfan la Tulipe (cançó), escrita pel cançonetista francès Émile Debraux el 1819